Die Open Harmonie Mutuelle 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 31. März bis 6. April 2014 in Saint-Brieuc stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 29. und 30. März 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 22 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Dominik Meffert
 David Rice
 Hugo Nys
 Toni Androić

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Adrian Sikora

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 196 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Saint-Brieuc